Улянув:

 Улянув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Нисковский повят.
 Улянув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство.